Андріана (* 12 квітня 1982, Львів) — українська співачка, що виконує пісні у жанрі поп-рок українською та російською мовами. У творчому доробку 1 студійний альбом та 9 синглів.

Біографія 
Народилася 12 квітня 1982 у місті Кам'янка-Бузька. Є дизайнером одягу та захоплюється створенням костюмів для своїх виступів. У травні 2005 року вийшов дебютний альбом «За тобою в небеса» разом з двома синглами: «За тобою в небеса» та «Я не забуду». В 2007 році виходить сингл «Love StoryЯ».

Фіналістка конкурсу «Miss Music» на телеканалі М1. При записі пісень співпрацювала з Назаром Савком (автор слів до пісні «За тобою в небеса») та вокалістом гурту «Мері» Віктором Винником.

З 2005 року відзнято 7 відеокліпів, які потрапили до ефіру українських телеканалів.

Дискографія

Альбоми 
 2005 «За тобою в небеса»

Сингли

Відеокліпи

Примітки

Посилання 
 Любовь, которая выдержала испытание временем, в новом клипе Андрианы «Навсегда» 
 
 Благодійний концерт у Львівський Філармонії 
 Популярна співачка Андріана та співробітники ДАІ навчали дітей правильно переходити дорогу
 Тексти пісень 

Українські попспівачки
Поп-рок співаки